Maia (mitologia), en la mitologia grega, plèiade, filla d'Atles i de Plèione
 Maia o Bona Dea, en la mitologia romana, germana, esposa o filla de Faune, deessa de la fertilitat, la castedat i la salud
 Maia és un estel que forma part del cúmul obert de les Plèiades a la constel·lació de Taure.
 Maia, en plural maiar, raça semidivina de l'univers de JRR Tolkien
 Etnografia i lingüística
 Maia, poble mesoamericà, concretament els habitants de la Península de Yucatán
 Maia o yukatek, llengua maia que es parla a la península de Yucatán (Mèxic) al nord de Belize i algunes regions de Guatemala
 Llengües maies, família lingüística que engloba una trentena d'idiomes 
 Civilització maia, cultura d'aquests pobles
 Toponímia:
 Maia (Portugal), municipi portuguès de la regió Nord
 Maià de Montcal, municipi de la comarca de la Garrotxa
 Biografies:
 Maia Plissétskaia (Moscou, 1925), ballarina de dansa clàssica d'origen rus i nacionalitzada espanyola el 1993
 Maia Txiburdanidze (1961) jugadora georgiana d'escacs
 Ana Paula Maia (Nova Iguaçú, 1977), escriptora brasilera
 Miscel·lània: 
 Maia, abella protagonista del llibre Die Biene Maja und ihre Abenteuer de Waldemar Bonsels (1912) i la sèrie de dibuixos animats L'abella Maia basada en el llibre (1975)
 Maia (equip ciclista), equip ciclista portuguès conegut posteriorment com a LA-MSS